Саудовская Премьер-Лига 1997/1998 () — 
22-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 15 октября 1997 года и завершился 25 марта 1998 года.

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1997/1998
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1997 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998